Bertolini:
 Alessandro Bertolini (* 1971)
 Andrea Bertolini (* 1971)
 Angelo Bertolini (1860 – 1924)
 Denis Bertolini (* 1977)
 Giuseppe Bertolini (1790 – 1855)
 Hannes Bertolini (* 1968)
 Johann Bertolini (1859 – 1931)
 Luigi Bertolini (1904 – 1977)
 Marco Bertolini (* 1953)
 Mariano (Lucas) Bertolini (* 1978, Buenos Aires), um ator argentino
 Massimo Bertolini (* 1974)
 Ottorino Bertolini (1892-1977)
 Ottorino Franco Bertolini (* ?)
 Pietro Bertolini (1859 – 1920)
 Renato Bertolini (1905 – 1983)
 Rolf Bertolini (1927 – 2006)
 Stefano Bertolini (1711 – 1782)
 Thomas Bertolini (* 1988)

Ver também 
 Bartolini
 Bertoloni

LUIZ SÉRGIO CHAGAS BERTOLINI (1960)